Редланд има више значења:
 Редланд (Алабама)
 Редланд (Мериленд)
 Редланд (Тексас)